Скотт Пфе́йфер (; ) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Канады четырёхкратный , участник  (заняли четвёртое место). Пятикратный .

Играет на позиции второго.

Достижения 
 : золото (, , , ).
 : золото (, , , , ), серебро ().
 : золото (), бронза ().
 : золото (, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Владелец бизнеса: компания Ventures North Financial Group.

Женат. Жена — Шантелль Пфейфер (), которая тоже играет в кёрлинг, хотя и на более низком уровне, чем супруг. У них двое детей: Марло (, род. 2002) и Доминик (, род. 2004).

Примечания

Ссылки 
 Scott Pfeifer – Curling Canada Stats Archive
 Официальный сайт команды «четвёрка Фёрби» (Ferbey 4) (веб-архив)
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Тренеры по кёрлингу Канады